Une épistrophe ou épiphore est une figure de style.
 Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner trois personnages de la guerre de Troie :
 Épistrophe fils d'Iphitos, frère de Schédios, meneur achéen de Phocide ;
 Épistrophe fils de Mécistée, meneur troyen des Alizones ;
 Épistrophe fils d'Événos, guerrier troyen tué par Achille.
 En zoologie :
 Epistrophe est un genre d'insectes diptères.